Спарта́к Лева́нович Багашви́ли (1914—1977) — грузинский советский актёр. Народный артист Грузинской ССР (1963). Лауреат Сталинской премии первой степени (1941).

Биография 
С. Л. Багашвили родился  в Тифлисе (ныне Тбилиси). С 1935 года работал как профессиональный киноактёр. Успешным стал дебют в заглавной роли в фильме «Арсен» (1937), принесший ему большую популярность. Актёр раскрыл социальную глубину характера народного героя, его романтическую увлечённость. Национальная   самобытность дарования способствовала его успехам и в других героико-романтических ролях. В 1944 году окончил актёрскую школу при Тбилисской киностудии.

С. Л. Багашвили умер 1 февраля 1977 года.
Похоронен в Дидубийском пантеоне Тбилиси.

Фильмография 

  — Арсен — главная роль
  — Великое зарево — Георгий Гудушаури  — Каджана — дядя Вано 1941 — Огни Колхиды — Тарас Джапаридзе — — Георгий Саакадзе — царь Луарсаб II  — Колыбель поэта — Важа Пшавела  — Белый караван — бригадир чабанов Ахлоури  — Тени забытых предков — Юрко, колдун 1964 — Закон гор
  — Я вижу солнце — Миха 1965 — Ниссо
  — Как солдат от войска отстал — гробовщик  — Мольба — Хавтисия 1967 — Утренние колокола — Джанкват  — Цвет граната — отец поэта  — Пиросмани — Карачохвели  — Десница великого мастера — Клалундаури 1970 — Звезда моего города
 1970 — Старые мельницы
  — Перед рассветом — князь  — Похищение луны — Меборне  — Спелые гроздья
  — Колхидская баллада

 Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1941) — за исполнение главной роли в фильме «Арсен» (1937) и роли Георгия в фильме «Великое зарево» (1938)
 народный артист Грузинской ССР (1963)
 орден Трудового Красного Знамени (01.04.1938) — за исполнение роли Арсен в кинокартине «Арсен»
 орден Трудового Красного Знамени (06.03.1950) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием''

Примечания

Литература 
 Кино. Энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1987.

Ссылки 

Народные артисты Грузинской ССР
Социалистический реализм
Похороненные в Дидубийском пантеоне